Гульнара Закиевна Сафина (Вагапова; 17 февраля 1968, г. Ишимбай) — российская шашистка и тренер.

Достижения 
Бронзовый призёр V клубного чемпионата России по международным шашкам среди мужчин и женщин, г. Уфа, 24-28.04.2004 в составе клуба Сатраш. Мастер спорта России (2000). С 1992 года — тренер-преподаватель Ишимбайской школы олимпийского резерва.

Награды 
Награждена знаком «Лучший тренер Республики Башкортостан» (1998).

Литература 
Ишимбайская энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015.

Ссылки 
http://bashopen.org/fmsr/index.php?id=113&Itemid=66&option=com_content&view=article
Спортсмены Ишимбая
Тренеры Ишимбая
Шашисты Башкортостана
Шашисты России
Шашисты СССР